Rovensko kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rovensko pod Troskami, ort, Liberec, 
 Rovensko (ort i Tjeckien), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar